Der Name Gressy bezeichnet verschiedene Orte:

der Ort Gressy VD im Kanton Waadt, Schweiz
die Gemeinde Gressy (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne, Frankreich

Siehe auch:
 Grésy